Blas Cristaldo, ex calciatore paraguaiano
Ernesto Cristaldo, calciatore paraguaiano
Gustavo Cristaldo, calciatore paraguaiano
Jonathan Cristaldo, calciatore argentino
Luis Cristaldo, ex calciatore argentino naturalizzato boliviano